Vorágine puede referirse a:

Vorágine (álbum), álbum de estudio de Airbag de 2011.
La vorágine, novela de José Eustasio Rivera.